Wilhelm Massing ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Massing (Architekt) (1904–1981), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Wilhelm Massing (Politiker) (1926–2006), deutscher Bundesbeamter und Politiker (CDU), MdL Rheinland-Pfalz